

Patronyme 
Adrian Garvey (1968-) est un ancien joueur de rugby à XV sud-africain.
Marcus Garvey (1887-1940) est un leader noir du , considéré comme un prophète par les adeptes du mouvement rastafari.

Lieu 
Le Marcus Garvey Park est un parc de Manhattan, à New York.

Dans la culture 
 Famille Garvey, personnages du feuilleton télévisé La Petite Maison dans la prairie.

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais